

Йоанін — село в гміні Рудник Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Йоанін — село в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства